Fromm steht für:
 fromm, religiöse Haltung, siehe Frömmigkeit
 Fromm (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Fromm Holding, Schweizer Hersteller von Geräten für die Transportgut-Sicherung
 (11520) Fromm, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 der Fromme
 From
 Fromms
 Fromme
 Frommer